Никола́й Жи́нкин: Жинкин, Николай Иванович (1893—1979) — советский лингвист и психолог.
 Жинкин, Николай Владимирович (1946—1991) — советский военноначальник, генерал-майор.